USS Badger war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine:

 USS Badger (1889)
 USS Badger (DD-126), Zerstörer der Wickes-Klasse
 USS Badger (FF-1071), Fregatte der Knox-Klasse

Als USS Badger erwähnt werden auch:
 USS George E. Badger (DD-196) (später APD-33)
 USS Charles J. Badger (DD-657)

Badger